Du Bartas peut faire référence à :

Patronyme 

 Guillaume de Saluste du Bartas écrivain et poète français.

Autre 
 Du Bartàs groupe de musique originaire du Languedoc.